Kamper ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Kamper (* 1970), niederländischer Manager
 Corinna Kamper (* 1994), österreichische Automobilrennfahrerin
 Dietmar Kamper (1936–2001), Philosoph, Schriftsteller und Kultursoziologe
 Erich Kamper (1914–1995), österreichischer Sportjournalist und Publizist
 Jonas Kamper (* 1983), dänischer Fußballspieler

 Karl W. Kamper (1941–1998), US-amerikanischer Astronom
 Walter Kamper (1931–2015), österreichischer Pianist

Siehe auch:

 Camper
 Kämper
 Kemper